Okello bzw. Okelo ist ein verbreiteter Nachname bei den Völkern der Luo und Acholi in Uganda, Kenia und im Sudan und der Name folgender Personen: 

 Bazilio Olara Okello (1929–1990), ugandisches Staatsoberhaupt
 David Okello (* 1986), kenianischer Fußballtorhüter
 Fred Okello (* 1988), kenianischer Fußballspieler
 Fred Shaka Okello (* 1979), ugandischer Fußballspieler
 Henry Oryem Okello (* 1960), ugandischer Politiker
 John Okello (1937–~1971), Führer der Revolution von Sansibar
 Noble Okello (* 2000), kanadischer Fußballspieler
 Robert Okello, kenianischer Fußballspieler
 Thomas Okelo-Odongo (1927–1991), kenianischer Politiker
 Tito Okello (1914–1996), ugandisches Staatsoberhaupt
 Vincent Okello (* 1982), kenianischer Fußballspieler